Mohasses ist der Familienname folgender Personen:

 Ardeshir Mohasses (1938–2008), iranischer Illustrator und Karikaturist
 Bahman Mohasses (1932–2010), iranischer Maler, Bildhauer und Übersetzer